Kirkuk (plaats), een oude stad in het noorden van Irak
 Kirkuk (gouvernement), een gouvernement van Irak